Schürmann oder Schuermann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Achim Schürmann (* 1974), deutscher Handballspieler und -trainer
 Anna Maria von Schürmann (1607–1678), niederländisch-deutsche Schriftstellerin und Universalgelehrte
 Annette Schürmann (* 1960), deutsche Biologin, Pharmakologin und Hochschullehrerin 
 Clamor Wilhelm Schürmann (1815–1893), deutscher evangelischer Missionar und Pastor in Australien
 Clemens Schürmann (1888–1957), deutscher Radrennfahrer und Architekt
 Daniel Schürmann (1752–1838), deutscher Pädagoge und Lehrbuchautor
 Dominik Schürmann (* 1971), Schweizer Kontrabassist
 Elly Schürmann (* um 1924), deutsche Krankenschwester
 Ernst Schürmann (1903–1974), deutscher Veterinärmediziner
 Eva Schürmann (* 1967), deutsche Philosophin
 Ferdinand Schürmann (1896–1966), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich-Wilhelm Schürmann (1940–2018), deutscher Zellbiologe und Hochschullehrer
 Fritz Schürmann (1863–1927), deutscher Maler
 Georg Caspar Schürmann (1672/73–1751), deutscher Komponist
 Gereon Schürmann (* 1957), deutscher Sportler und Politiker (ÖDP)
 Gustav Schürmann (1872–1962), Ingenieur, früher deutscher Automobilkonstrukteur und Unternehmer
 Hans Schuermann (1908–1962), deutscher Dermatologe

 Herbert Schürmann (1908–1982), deutscher Künstler
 Joachim Schürmann (1926–2022), deutscher Architekt
 Johann Heinrich Schürmann (1777–1858), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Jolyne Schürmann (* 1982), deutsche Journalistin, siehe Jolyne Gollmitzer
 Jörg Schürmann (* 1976), deutscher Handballspieler

 Laurids Schürmann (* 2002), deutscher Schauspieler
 Leo Schürmann (1917–2002), Schweizer Jurist und Politiker (CVP)
 Marc Schürmann (* 1976), deutscher Journalist und Buchautor
 Margot Schürmann (1924–1998), deutsche Architektin
 Max Schürmann (1880–1931), deutscher Verleger
 Michael Schürmann (* 1955), deutscher Mathematiker
 Mike Schürmann (1972–2019), deutscher Fußballspieler
 Paul Schürmann (1895–1941), deutscher Mediziner
 Peter Schürmann (* 1955), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Petra Schürmann (1933–2010), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Pierre-André Schürmann (* 1960), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Reiner Schürmann (1941–1993), deutscher Philosoph
 Richard Schürmann (1881–1931), deutscher Generalmajor
 Samuel Schürmann (* 1979), deutscher Musicaldarsteller
 Sandra Schürmann (* 1970), deutsche Sozialarbeiterin
 Susanne Schürmann, deutsche Lektorin, Schriftstellerin und Übersetzerin

 Timothy Schürmann (* 2001), Schweizer American-Football-Spieler
 Ulrich Schürmann (* 1943), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Volker Schürmann (* 1960), deutscher Sportphilosoph und Hochschullehrer

 Werner Schürmann (1929–2012), deutscher Bildhauer und Sänger

 Willy Schürmann (1913–2008), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch 
 Schürmann-Bau, Bürogebäude in Bonn-Gronau
 Mordfall Lydia Schürmann
 Schürmann Architekten
 Gerard Schurmann (1924–2020), britischer Komponist
 James Schuerman (* 1957), US-amerikanischer Geistlicher
 Schurman
 Schuurman

Weblinks 
 Schürmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname